Кубок Греции 2005/2006 () — 64-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте rsssf.com

2005/2006
Спорт в Греции в 2005 году
Спорт в Греции в 2006 году
Греция
Греция